Nedergård eller Nedergårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Nedergård (Bording Sogn) – en bebyggelse i Bording Sogn
 Nedergård (Bøstrup Sogn) – en bebyggelse i Bøstrup Sogn
 Nedergårde (Fruering Sogn) – en bebyggelse i Fruering Sogn
 Nedergårde (Gassum Sogn) – en bebyggelse i Gassum Sogn
 Nedergård (Nørre Bjert Sogn) – en bebyggelse i Nørre Bjert Sogn
 Nedergård (Nørre Omme Sogn) – en bebyggelse i Nørre Omme Sogn
 Nedergårde (Tjele Sogn) – en bebyggelse i Tjele Sogn